Villers-la-Ville (Waals: Viyé-l'-Veye) is een plaats en gemeente in de provincie Waals-Brabant in België. De gemeente telt ruim 10.000 inwoners en ligt op het punt waar de provincies Henegouwen,  Namen en Waals-Brabant tezamen komen. In tegenstelling tot wat de naam lijkt te impliceren, heeft de plaats geen stadsrechten. De kwalificatie "la ville" werd aan de naam van het dorp Villers (met daarin het Latijnse woord "villa") toegevoegd om het te onderscheiden van de abdij.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

Piraumont.

Bezienswaardigheden 
De plaats is vooral bekend door de indrukwekkende ruïnes van de Abdij van Villers, een voormalige cisterciënzerabdij, in 1146 in opdracht van Sint Bernardus gesticht als dochterabdij van Clairvaux.

Andere bezienswaardigheden zijn:
 Tumulus van Tilly, Gallo-Romeinse grafheuvel

Vervoer 
 Station Villers-la-Ville
 Station Tilly, in deelgemeente Tilly

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Geboren 
 Robert Folie (1941-2020), atleet

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Villers-la-Ville

Externe links 
 Website van de gemeente
Hof van Villers, Mechelen

Plaats in Waals-Brabant
Villers-la-Ville